Ло́ренс То́мас Мерфи (; 8 марта 1961, Скарборо, Канада), известный как Лэ́рри Мерфи — бывший канадский хоккеист, защитник. Двукратный обладатель Кубка Канады, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Член Зала хоккейной славы с 2004 года. В настоящее время работает аналитиком и независимым репортером на матчах клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» на телеканале Fox Sports Detroit, а также аналитиком на телеканале NHL Network.

Биография

Игровая карьера 
После двух сезонов, проведенных в юношеском хоккее (в клубе OMJHL ), и участия в молодёжном чемпионате мира 1980 года в составе сборной Канады Мерфи был выбран на драфте 1980 года клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» под общим 4-м номером. В сезоне 1980/81 Мёрфи установил рекорды НХЛ по количеству голевых передач и очков для защитников-новичков (60 и 76 соответственно). В начале сезона 1983-84 он был обменян в «Вашингтон Кэпиталс» на защитников Брайана Энгблома и Кена Хьюстона.

За свою 21-летнюю карьеру в НХЛ Мерфи сыграл в составе шести команд. Кроме «Кингз» и «Кэпиталс», это были «Миннесота Норт Старз», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз».

В 1995 году он был обменян из «Питтсбурга» в «Торонто» на Дмитрия Миронова и право выбора во втором раунде драфта. В следующем сезоне «Мейпл Лифс» обменяли его в «Детройт Ред Уингз» на будущие преимущества. В составе «Детройта» Мерфи выиграл два Кубка Стэнли — в 1997 и 1998 годах. В плей-офф сезона 1997/98 Мерфи повторил рекорд Пола Коффи по количеству голов в меньшинстве для защитников в плей-офф (2).

Мерфи завершил карьеру после сезона 2000-/01. Он провёл 1615 матчей в регулярных сезонах НХЛ. Это стало новым рекордом для защитников; прежний рекорд — 1446 матчей — принадлежал Тиму Хортону. После окончания сезона 2003/04 рекорд Мерфи побил Скотт Стивенс, завершив карьеру с 1635 матчами на счету.

Мерфи был единственным хоккеистом, кому удалось выиграть четыре Кубка Стэнли в 90-х годах. Он дважды выигрывал Кубок в составе «Питтсбурга» (1991 и 1992) и дважды — в составе «Детройта» (1997 и 1998).

Кроме четырёх Кубков Стэнли Мерфи удалось выиграть Мемориальный кубок в составе «Питерборо Питс» в 1979 году. «Питс» также вышли в финал Мемориального кубка на следующий год, но проиграли в овертайме.

В 1987 году Мерфи был членом сборной Канады на победном для неё Кубке Канады. Его шесть голевых передач стали лучшим показателем турнира для защитников (вместе с Рэем Бурком, который набрал столько же). В овертайме второй игры финала против сборной СССР Мерфи отдал голевой пас Марио Лемьё, а в решающей третьей игре он забросил шайбу и сделал две голевые передачи.

В 2004 году Мерфи был включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Завершив карьеру с 1216 очками на счету, Мерфи на данный момент является пятым защитником по этому показателю в истории НХЛ после Рэя Бурка, Пола Коффи, Эла Макинниса и Фила Хаусли.

Статистика

Клубная

Международная

Достижения 
 Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли — 1991, 1992 (в составе «Питтсбург Пингвинз»), 1997, 1998 (в составе «Детройт Ред Уингз»).
 Участник матча всех звёзд НХЛ в 1994, 1996 и 1999 годах.
 Двукратный обладатель Кубка Канады — 1987 и 1991.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Зал славы хоккея с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»